Реборделу (Амаранте) — район в Португалии, входит в округ Порту.
 Реборделу (Виньяйш) — район в Португалии, входит в округ Браганса.